Мокра може бити:

 Мокра (Бела Паланка), насеље у Србији, у општини Бела Паланка
 Мокра (планина), планина у Црној Гори
 Мокра (област), област у Албанији